Карибский клубный чемпионат 2005 — 8-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 12 сентября по 11 декабря 2005 года. Трофей вновь завоевал клуб из Ямайки, это был первый титул «Портмор Юнайтед».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

Карибский клубный чемпионат